Ross ist ein historischer Ort in den Midlands von Tasmanien am Macquarie River in Australien.

Der Ort befindet sich 78 km südlich von Launceston und 117 km nördlich von Hobart auf einer Höhe von 186 Metern über dem Meer und hatte 2011 insgesamt 276 Einwohner.

Ross ist im Register of the National Estate aufgeführt, einer Liste, die die Natur- und Kulturdenkmäler des Landes registriert. Besonders bekannt ist die historische Brücke über den Macquarie aus den 1830er Jahren, die älteste erhaltene Steinbrücke Australiens, und die Sandsteingebäude im Ort.

Klima

Einzelnachweise 

Ort in Tasmanien
Northern Midlands Municipality